El río Volcán puede referirse a:

 Río Volcán en Bolivia,
 Río el Volcán (Maipo), afluente del río Maipo, en Chile,
 Río Volcán (Argentina), en Argentina